Bodart ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaud Bodart (* 1998), belgischer Fußballspieler
 Denis Bodart (* 1962), belgischer Comiczeichner
 Eugen Bodart (1905–1981), deutscher Dirigent und Komponist
 Gaston Bodart (1867–1940), österreichischer Militärhistoriker, Statistiker und Regierungsbeamter
 Jean Bodart (1942–2011), belgischer Fußballspiele